Mogwai (band), een Schotse postrockband
Mogwai (Gremlins), fictieve wezens die voorkomen in de films Gremlins en Gremlins 2: The New Batch